Vértes Imre (1892–1931) labdarúgó
 Vértes Imre (1905–1986) gyógyszerész